Болгарев:
 Болгарев, Павел Тимофеевич (1899—1967) — советский учёный в области виноградарства.

 Болгарева, Полина Павловна (род. 1999) — российская хоккеистка.